Bruno Arcari ist der Name folgender Personen:

* Bruno Arcari (Fußballspieler) (1915–2004), italienischer Fußballspieler
 Bruno Arcari (Boxer) (* 1942), italienischer Boxer